Formation henviser til flere ting:

 Formationsflyvning – 
 Formation (militær) – 
 Formation (geologi) -
 Sport
 Formation (fodbold) – taktisk formation i fodbold
 Formation dans – dans i formation/grupper